Hyltinge kan syfta på:

 Hyltinge socken – en socken i Södermanland
 Hyltinge landskommun – en tidigare kommun i Södermanlands län 1863–1951
 Hyltinge församling – en tidigare församling i Strängnäs stift –1995
 Hyltinge kyrka – en kyrkobyggnad